Distrikt San Nicolás bezeichnet folgende Distrikte in Peru:

 Distrikt San Nicolás (Carlos Fermín Fitzcarrald), Distrikt in der Provinz Carlos Fermín Fitzcarrald (Region Ancash)
 Distrikt San Nicolás (Rodríguez de Mendoza), Distrikt in der Provinz Rodríguez de Mendoza (Region Amazonas)